De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1913-1916 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1913 en de verkiezingen van 1916. De zittingsperiode ging in op 16 september 1913 en liep af op 18 september 1916.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1913

Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen (18 zetels)
Willem Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg
Jacob Willem van den Biesen
Henricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein
Petrus van der Does de Willebois
Oscar Maria Franciscus Haffmans
Emile Alexis Marie van der Kun
Alphonsus Maria Josephus Ernestus Antonius van Lamsweerde
Jan van der Lande
Willem Maria van Lanschot
Louis Henri Leonard Joseph van der Maesen de Sombreff
Alphonse Hilaire Joseph Hubert Michiels van Kessenich
Frederic Joseph Maria Anton Reekers
Louis Regout
Antonius Johannes Ignatius Maria Smits
Franciscus Xaverius Arnoldus Verheyen
Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen
Jan Joseph Godfried van Voorst tot Voorst
Walther Simon Joseph van Waterschoot van der Gracht

Liberalen (14 zetels)
Edo Johannes Bergsma
Reitze Bloembergen Ezn.
Klaas de Boer Czn.
Jacob Theodoor Cremer
Rembertus Pieter Dojes
Petrus Boele Jacobus Ferf
Douwinus Johannes van Houten
Jacob Kraus
Jan Adriaan Laan
Frederik Salomon van Nierop
Egbertus Pelinck
Henri Staal
Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
Geuchien Zijlma

ARP (9 zetels)
Gijsbert d'Aumale van Hardenbroek van Hardenbroek
Herman Bavinck
Lodewijk Willem Christiaan van den Berg
Herman Franssen
Pieter Cornelis 't Hooft
Willem Hovy
Abraham Kuyper
Constant Maurits Ernst van Löben Sels
Jan Woltjer

CHU (4 zetels)
Nicolaas Charles de Gijselaar
Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye
Willem Lodewijk de Vos van Steenwijk
Jan Dirk van Wassenaer van Rosande

VDB (2 zetels)
Hendrik Lodewijk Drucker
Gustaaf van der Feltz

SDAP (2 zetels)
Henri van Kol
Henri Polak

Conservatief-liberaal (1 zetel)
Abraham Jacobus Frederik Fokker van Crayestein van Rengerskerke

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1913 werden 16 Eerste Kamerleden verkozen.
 Henri Polak (SDAP) kwam op 25 november 1913 in de Eerste Kamer als opvolger van de in 1910 door de Provinciale Staten van Friesland gekozen Cornelis Lely (liberalen), die op 29 augustus dat jaar ontslag had genomen vanwege zijn benoeming tot minister in het kabinet-Cort van der Linden.
 Jan van der Lande (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) kwam op 25 november 1913 in de Eerste Kamer als opvolger van Harry Barge, die op 9 september dat jaar ontslag had genomen als Eerste Kamerlid.

Tussentijdse mutaties

1913
 9 oktober: Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) overleed. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Gerardus Jacobus van Swaaij als zijn opvolger, hij werd op 29 december dat jaar geïnstalleerd.
 30 november: Willem Maria van Lanschot (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot voorzitter van de Krijgsraad van 's-Hertogenbosch. Hij werd herkozen door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en op 29 december dat jaar opnieuw geïnstalleerd.

1914
 2 maart: Egbert Pelinck (liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot president van de Arrondissementsrechtbank van Assen. De Provinciale Staten van Drenthe kozen Hendrik Gerard van Holthe tot Echten als zijn opvolger, hij werd op 12 mei dat jaar geïnstalleerd.
 11 april: Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye (CHU) overleed. De Provinciale Staten van Gelderland kozen Otto Jacob Eifelanus van Wassenaer van Catwijck als zijn opvolger, hij werd op 16 juni dat jaar geïnstalleerd.
 23 juni: Jan Dirk van Wassenaer van Rosande (CHU) overleed. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Abraham van der Hoeven als zijn opvolger, hij werd op 3 augustus dat jaar geïnstalleerd.
 24 juli: Constant Maurits Ernst van Löben Sels (ARP) nam ontslag om gezondheidsredenen. De Provinciale Staten van Gelderland kozen Hendrik Colijn als zijn opvolger, hij werd op 15 september dat jaar geïnstalleerd.
 17 augustus: Henricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) overleed. De Provinciale Staten van Utrecht kozen Jan Willem Marie Bosch van Oud-Amelisweerd als zijn opvolger, hij werd op 13 oktober dat jaar geïnstalleerd.
 27 augustus: Reitze Bloembergen Ezn. (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Friesland kozen Theo van Welderen Rengers als zijn opvolger, hij werd op 13 oktober dat jaar geïnstalleerd.
 27 september: Emile Alexis Marie van der Kun (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) overleed. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Arnoldus Josephus Aloysius Gilissen als zijn opvolger, hij werd op 18 november dat jaar geïnstalleerd.

1915
 27 februari: Willem Hovy (ARP) overleed. De Provinciale Staten van Zeeland kozen Christiaan Lucasse als zijn opvolger, hij werd op 13 april dat jaar geïnstalleerd.
 9 juli: Louis Regout (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister bij de Heilige Stoel. Hij werd herkozen door de Provinciale Staten van Noord-Holland en op 30 juli dat jaar opnieuw geïnstalleerd.
 27 oktober: Louis Regout (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Rudolph Johan August Diepen als zijn opvolger, hij werd op 28 december dat jaar geïnstalleerd.

1916
 7 januari: Petrus Boele Jacobus Ferf (liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Jacobus Kappeyne van de Coppello als zijn opvolger, hij werd op 7 maart dat jaar geïnstalleerd.

1913-1916
Nederlandse politiek in 1913
Nederlandse politiek in 1916